— вулиця міста Нью-Йорка в Мангеттені.
 34-та вулиця — журнал про мистецтво й розваги від , студентської газети Університету Пенсільванії.